Карлос Хавьер Макаллистер (; родился 6 марта 1968 года, Пергамино, Аргентина) — аргентинский футболист и политик, защитник сборной Аргентины.

Биография 
Карлос Хавьер Макаллистер родился 6 марта 1968 года в Аргентине, в городе Пергамино. В профессиональном футболе дебютировал в 1986 году за команду «Архентинос Хуниорс». 9 августа 1992 года игрок был приобретён футбольным клубом «Бока Хуниорс», в составе команды стал победителем Апертуры-1992. В 1993 году Макаллистер стал обладателем Золотого кубка, в финальной серии из двух матчей забив единственный мяч в ворота «Атлетико Минейро».

В 1993 году сыграл три матча за сборную команду Аргентины — два матча в отборе к чемпионату мира 1994 года против команды Австралии и один товарищеский матч против Германии.

С 1996 по 1998 год выступал за команду «Расинг», с 1998 по 1999 год — за «Феррокарриль Оэсте». В 1999 году завершил карьеру игрока.

В 1998 году вместе с братом Карлосом Патрисио Макаллистер основал молодёжный футбольный клуб «Спортивный клуб Макаллистер». В 5 километрах от города Санта-Роса они выкупили землю площадью 4 гектара и построили футбольную школу.

С 10 декабря 2013 года по 10 декабря 2015 года Макаллистер был депутатом нижней палаты Национального конгресса Аргентины. С 10 декабря 2015 года работает в Министерстве образования и спорта Аргентины.

У Карлоса трое сыновей-футболистов: Кевин (защитник, род. 1997), Франсис (полузащитник, род. 1995) и Алексис (полузащитник, род. 1998).

Примечания

Ссылки 
 Карлос Макаллистер. Статистика на Transfermarkt

Футболисты Аргентины
Члены Палаты депутатов Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Феррокарриль Оэсте»